Rice Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rice Lake (Minnesota)
Rice Lake (Wisconsin)